Vranov est un toponyme qui peut désigner :

Vranov, commune du district de Benešov, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Vranov, commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Vranov, commune du district de Tachov, dans la région de Plzeň ;
 Vranov nad Dyjí, commune du district de Znojmo, dans la région de Moravie-du-Sud.

Vranov nad Topľou, commune du district de Vranov nad Topľou, dans la région de Prešov.

Voir aussi 
 Vranová

Homonymie de localités en  Tchéquie